Kajal steht für:

 Kajal, Schwarzer Lidstrich

Kajal ist der Name folgender Orte:

 Kajal (Slowakei), Ortschaft in der Slowakei
 Kajal (Iran), Dorf im Iran

Siehe auch:
 Kayal
 Cajal